Минус  может означать:
 Минус — символ в виде горизонтальной черточки.
 Минус — неофициальное наименование принятой в СССР репрессивной меры — запрета проживания в крупных городах.

См. также 
 Минусовка